Gottwald:
 Felix Gottwald
 Klement Gottwald
 Łukasz Sebastian Gottwald

Efternamn